Капотирование () — имеющий несколько значений технический термин:

 Капотирование — аварийное опрокидывание самолёта на нос или на спину через нос.
 Капотирование, кожухование — применение в конструкции машин и механизмов дополнительных, закрывающих внутренние части, кожухов.